Pablo I puede hacer referencia a:

 Pablo de Samosata (200-275), obispo de Antioquía;
 Pablo I de Constantinopla (f. c. 350), arzobispo de Constantinopla;
 Pablo I (Papa) (700–767), papa;
 Pablo I Šubić de Bribir (c. 1245-1312), ban de Croacia y señor de Bosnia;
 Pablo I de Serbia (c. 1530-1541), arzobispo de Peć y patriarca serbio;
 Pablo I de Rusia (1754-1801), emperador de Rusia;
 Pablo Pedro Massad (1806–1890), patriarca maronita de Antioquía;
 Pablo I de Grecia (1901-1964), rey de Grecia.